

Biografia 
Figlio di Andreotto e nipote di Ottone, primo signore di Milano del casato dei Visconti. Fu padre di Matteo, detto Magno, e di Uberto, entrambi figli avuti dalla moglie Anastasia Pirovano. Catturato in battaglia, Teobaldo fu decapitato per volere di Napo Torriani insieme ad altri ventidue prigionieri a Gallarate nel 1276.

Note

Bibliografia 
 Pompeo Litta, Famiglie celebri italiane, Visconti di Milano, 1823.

Teobaldo
Visconti